El término alma hace referencia a varios artículos:

Religiones, filosofías, entidades espirituales
 el alma o espíritu de los seres vivos;

Arquitectura 
 alma (arquitectura), un concepto arquitectónico;

Astronomía y programación 
 (390) Alma, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Alma-0, un lenguaje de programación;
 Atacama Large Millimeter Array (ALMA), una estación de radioastronomía;

Cine 
 Alma, de la autoría de Rodrigo Blaas;
 Alma, película soviética de 1981;
 Alma, película chilena del 2015;

Literatura
 Alma Magazine, una revista editada en español y creada en los Estados Unidos en 2003;
 Alma Inmortal, un libro escrito y auto-publicado por Dianna M. Marquès;

Localidades

Canadá
 Alma, en Quebec, Canadá;

Estados Unidos
 Alma (Arkansas) 
 Alma (Colorado)
 Alma (Georgia)
 Alma (Illinois)
 Alma (Kansas)
 Alma (Misuri)
 Alma (Míchigan)
 Alma (Nebraska)
 Alma (Nueva York)
 Alma (Texas)
 Alma (Wisconsin)
 Alma (condado de Buffalo, Wisconsin)
 Alma (condado de Jackson, Wisconsin)
 Municipio de Alma , varios municipios en Estados Unidos;

Música 
 alma (instrumento musical);
 Alma (álbum de Miranda), debut de la artista colombiana Miranda;
 Alma (cantante), cantante francesa.

Transportes
 Alma de México, una aerolínea mexicana de bajo costo;
 Estación Alma, del metro de Bruselas.